pacsirta, a verébalakúak rendjébe tartozó madárcsalád tagja

 Pacsirta, Szinyei Merse Pál festménye (1882)
 Pacsirta, Kosztolányi Dezső regénye (1923)
 Pacsirta, Ranódy László játékfilmje (1963)
 Pacsirta, Paczolay Béla játékfilmje (2022)